WASP-56 — одиночная звезда в созвездии Волосы Вероники на расстоянии приблизительно 1057 световых лет (около 324 парсеков) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — +11,48m. Возраст звезды определён как около 6,2 млрд лет.

Вокруг звезды обращается, как минимум, одна планета.

Характеристики 
WASP-56 — жёлтый карлик спектрального класса G6. Масса — около 1,092 солнечной, радиус — около 1,129 солнечного, светимость — около 1,266 солнечной. Эффективная температура — около 5646 K.

Планетная система 
В 2011 году группой астрономов, работающих в рамках программы SuperWASP, было объявлено об открытии планеты WASP-56 b в системе.

Примечания

Ссылки 
 WASP-56 b в энциклопедии экстрасолнечных планет
 WASP-56 на сайте Планетные системы

Планетные системы
SuperWASP